Roger de Vautort ist der Name folgender Personen:

 Roger de Vautort († um 1163) (Roger I de Vautort; † um 1163), englischer Adliger
 Roger de Vautort († 1206) (Roger II de Vautort; 1164/66–1206), englischer Adliger
 Roger de Vautort († 1274) (Roger III de Vautort; 1199–1274/75), englischer Adliger